Henriette Dessaulles (1860-1946), connue sous le pseudonyme de Fadette, est une écrivaine canadienne.
Louis-Antoine Dessaulles (1819 - 1895) était un essayiste et un homme politique québécois.

Homonymie de patronyme